Ки́гель — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кигель, Григорий Львович (1900—1970) — театральный художник.
 Кигель, Алла Григорьевна (род. 1932) — театральный режиссёр.